Стрит (от  — улица) — экстремальный вид катания на велосипеде и роликовой доске (скейтборде) на улице города.
 Стрит (от ) — карточная комбинация в покере и других играх
 Стрит — крупный древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны, находящийся несколько южнее хорошо заметного кратера Тихо.

Названия 
 Стрит (Сомерсет) — деревня в графстве Сомерсет.
 Стрит (Ирландия) — деревня в Ирландии, находится в графстве Уэстмит (провинция Ленстер).

Персоналии 
 Стрит, Джон (1932—2009) — английский профессиональный снукерный рефери.
 Стрит, Пикабо (род. 1971) — американская горнолыжница, олимпийская чемпионка 1998 года в супергиганте.